Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 1985 – 64. edycja mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 21 a 26 maja 1985 r. w Katowicach (Polska). Startowali tylko mężczyźni w dziesięciu kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na sport24.ee

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1985 w sporcie
1985 w polskim sporcie
Sport w Katowicach
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce